«Saturday Night Fever» — саундтрековий альбом. Випущений у 1977 році до фільму «Лихоманка суботнього вечора».

Список композицій

Посилання 
 Альбом на сайті Discogs 

Альбоми Bee Gees